Die Kestenholz Holding AG mit Sitz in Pratteln ist eine im Automobilhandel tätige Schweizer Unternehmensgruppe. Das seit 1992 von Stephan Kestenholz in zweiter Generation geführte Familienunternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2006 einen Umsatz von 163 Millionen Schweizer Franken.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1952 durch Erwin Kestenholz in Niederdorf BL gegründet. Mit dem Eintritt seiner beiden Söhne Stephan und Peter Kestenholz Ende der 1970er Jahre wurden die Aktivitäten kontinuierlich ausgeweitet und die Vertriebsverantwortung für Mercedes-Benz in der Region Basel übernommen. Nebst der Eröffnung von mehreren eigenen Niederlassungen wurden auch verschiedene lokale Unternehmen hinzugekauft.

Zum 1. Januar 2016 wurden die Niederlassungen Freiburg und Bad Säckingen der Daimler AG übernommen.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Automobilhändler
Unternehmen (Pratteln)
Gegründet 1952